Печки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Печки — деревня в Малоритском районе Брестской области.

Россия 
 Печки — посёлок в Холмогорском районе Архангельской области.
 Печки — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Печки — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Печки — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Печки — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Печки — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Печки — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Печки — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Печки — деревня в Торжокском районе Тверской области.

Чехия 
 Печки — город в округе Колин Среднечешского края.

См. также 
 Печки-лавочки
 Печка
 Печи
 Печь (значения)
 Печ